Miejscowości w Polsce
 Nagoszewo – gajówka w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Brok
 Nagoszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka